Osoby o tym nazwisku:
 August Söderman – szwedzki kompozytor
 Jacob Söderman – fiński polityk i prawnik
 Reima Söderman – fiński kierowca wyścigowy